Lowes kan syfta på:

 Sam Lowes (1990), en brittisk roadracingförare
 Lowes, Kentucky – en så kallad census-designated place i Graves County